Lacobriga kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Lagos (ort i Portugal, Faro, Lagos, lat 37,10, long -8,67),

Spanien 

 Carrión de los Condes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar